

Pessoas 
Abas (tio de Maomé) — Abul Abas ibne al-Mutalibe 
Abas I da Arménia — príncipe da Arménia da dinastia Bagratúnio 
`Abdu'l-Bahá — líder da Fé Bahá'í, e filho do seu fundador, Bahá'u'lláh, cujo nome de nascimento era Abas Efendi 
Ferhat Abbas — político e 1.º presidente da Argélia 
Mahmoud Abbas — presidente da Autoridade Nacional Palestiniana

Xás da Pérsia 
Abas I — cognominado o Grande 
Abas II — ou Sultan Muhammad Mirza 
Abas II —

Governadores otomanos do Egito 
Abaz I do Egito — Abas I Hilmi I Bei 
Abbas II do Egito — Abas II Hilmi Bei

Mitologia grega 
Abas, filho de Linceu — fundador da cidade de Abas
Abas (rei da Eubeia) — fundador da linhagem dos Abântidas e filho de Neptuno
Abas, filho de Melampo — filho de Melampo

Outros usos 
Abas (cidade) — cidade grega na Fócida

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de política